Draaipunt (scheepvaart), het punt waarrond schepen gedraaid worden
 Rotatie (natuurkunde), draaiende beweging